Hernádi Ferenc (1926–könyvtáros)
 Hernádi Ferenc (1929–2013) gyógyszerész, orvos, egyetemi tanár
 Hernádi Ferenc (?–?) atléta, hosszútávfutó
 Hernádi Ferenc (1941–2014) labdarúgó (Pécsi Dózsa)
 Hernádi Ferenc (?) klarinétművész